Рейс 6 или рейс 006 может иметь следующие значения:
 Рейс 006 Grand Canyon Airlines
 Рейс 006 China Airlines
 Рейс 006 Pan American
 Рейс 006 Singapore Airlines
 Рейс 006 UPS Airlines
 Рейс 006 Аэрофлота